I Manca di Mores sono una nobile casata italiana.

La loro presenza è certificata in Sardegna sin dall'epoca giudicale.

Con l'arrivo in Sardegna degli spagnoli i Manca di Mores si sono piazzati al primo posto tra le nobili famiglie, tanto da ottenere in feudo Mores, località che da nome al predicato nobiliare di famiglia.

A seguito della guerra di successione spagnola la Sardegna passò a Casa Savoia. Con casa Savoia si ha un aumento di livello, infatti grazie a varie parentele con questa reale casata i Manca di Mores ottennero:

 Numerosi nuovi feudi (ducato di Vallombrosa, ducato dell'Asinara ecc...);
 Il diritto ad essere principi di casa Savoia e pertanto essere principi di Sardegna, d'Inghilterra, Scozia, Irlanda, Francia ecc.... (Nonostante i Manca di Mores fossero a tutti gli effetti principi della casata reale Carlo Alberto non gli concesse il diritto ad essere automaticamente senatori poiché Carlo Alberto e tutti i suoi successori sono Savoia-Carignano, non Savoia, i Manca di Mores ottenevano comunque titolo principesco dei territori governati dal re in quanto egli rappresentava la casa intera nonostante fosse capo di ramo laterale;
 Incarichi politici di rilievo;
 Nuove residenze (Palazzo ducale a Sassari, Château Vallombrosa ecc....).

Note 

Famiglie sarde